International Championship 2013 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 27 oktober och 3 november 2013 i Chengdu Eastern Music Park i Chengdu, Kina.

Judd Trump var regerande mästare men han förlorade mot Wang Zepeng i första omgången.

Ding Junhui vann turneringen och därmed sin nionde rankingtitel efter att ha besegrat Marco Fu med 10–9 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman var på 625 000 pund fördelat enligt följande:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 125 000 || align=right width=120 | 125 000
|-
| • Tvåa || align=right | 65 000 || align=right | 65 000
|-
| • Semifinal || align=right | 30 000 || align=right | 60 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 17 500 || align=right | 70 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 12 000 || align=right | 96 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 7 000 || align=right | 112 000
|-
| • Sista 64 || align=right | 3 000 || align=right | 96 000
|-
| • Högsta break ||   || align=right | 1 000
|-
| Summa ||   || align=right | 625 000
|}

Kval
Kvalet spelades 1–2 oktober 2013 i Barnsley, England. De 64 kvalvinnarna gick vidare till huvudturneringen där fyra av spelarna först lottades till att spela en inledande omgång mot fyra kinesiska wild cards.

Wild card-omgång
Fyra av de 64 spelare som kvalificerat sig för huvudturneringen lottades att först spela en wild card-omgång mot fyra kinesiska spelare 27 oktober 2013. Vinnarna kvalificerade sig för huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Källor
snooker.org

2013 i Kina
Snookersäsongen 2013/2014